Гудімов — український рок-гурт.
 Гудімов Павло Володимирович — засновник гурту Гудімов.